«Голос Великобритании» (The Voice UK) — британское вокальное телевизионное шоу, созданное Джоном де Молом и основанное на концепции «The Voice of Holland». Премьера первого сезона состоялась на BBC One 24 марта 2012 года. Каждый сезон проекта состоит из пяти различных этапов: продюсерский кастинг, слепые прослушивания, поединки, нокауты и прямые эфиры. Победитель получает £100 000 и контракт с лейблом Republic Records. На данный момент победителями проекта являются 8 вокалистов: Линн Митчелл, Андреа Бегли, Джермейн Джекман, Стиви МакКрори, Кевин Симм, Мо Адениран, Рути Оладжугбагбе и Молли Хокинг.

Шоу является частью франшизы «The Voice». Его продюсируют 'ITV Studios', а также голландская продюсерская компания 'Talpa Productions' (ранее продюсерской компанией была 'Wall to Wall'). Ведущими в двух первых сезонах являлись Холли Уиллоуби и Реджи Йейтс. Тем не менее, с 2014 года Эмма Уиллис стала ведущей проекта совместно с Марвином Хьюмсом, который покинул шоу после пятого сезона.

Премьере первого сезона предшествовала длительная «война» между BBC и ITV за права на показ шоу. В итоге права отошли к BBC, которая заплатила за них £22 млн. Интересно, что 24 марта 2012 года, в день премьеры первого сезона «The Voice UK» на BBC, в эфире ITV стартовал шестой сезон «Britain’s Got Talent», что многие СМИ расценили как попытку руководства ITV развязать «войну рейтингов» с BBC.

В ноябре 2015 года руководство BBC объявило, что пятый сезон «Голоса Великобритании» станет последним, который транслировался на BBC One. В том же месяце пресс-служба ITV объявила, что канал приобрёл права на вещание проекта на три дополнительных сезона и что в планы входит адаптация формата «The Voice Kids» в Великобритании, пока рассчитанная на два сезона, первый из них должен будет стартовать в 2017 году. В 2018 году проект «The Voice Kids UK» была продлён на третий сезон, который выйдет в середине 2019 года.

Наставники и ведущие

Наставники

Ведущие

Сезоны 

  Команда Уилла
  Команда Джесси
  Команда Тома
  Команда Дэнни

  Команда Кайли
  Команда Рики
  Команда Риты
  Команда Джорджа

  Команда Паломы
  Команда Дженнифер
  Команда Гэвина
  Команда Олли

  Команда Меган
  Команда Энн-Мари

Примечания

Ссылки 

Телевизионные музыкальные конкурсы
Телепередачи Великобритании
Интернациональные телепроекты
Шоу талантов
Телепередачи, запущенные в 2012 году